Andrea Iaconi – dirigente sportivo italiano
 Ivo Iaconi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano